

Acronimi e sigle 
 TCC – Technical Competence Center
 TCC – Televisione Centrale Coreana
 TCC – Tiny C Compiler, compilatore C minimale multipiattaforma
 TCC – Travelers' Century Club, associazione senza scopo di lucro con sede a Los Angeles
 TCC – Terapia cognitivo-comportamentale

Codici 
 tcc – codice ISO 639-3 della lingua datooga